Caça — prática de perseguir animais para os matar
Caça (aeronave) - aviões de caça
A Caça (2012) — filme (2012) com Mads Mikkelsen
A Caça (curta-metragem) — realizado por Manoel de Oliveira

Desambiguações de cinema
Desambiguações de esportes